Leandro N. Alem (Misiones), een plaats in de Argentijnse provincie Misiones
 Leandro N. Alem (departement), een departement van de Argentijnse provincie Misiones
 Leandro N. Alem (partido), een partido van de Argentijnse provincie Buenos Aires
 Leandro N. Alem (Buenos Aires), een plaats in gelijknamige partido in de Argentijnse provincie Buenos Aires